Siège de Philippsbourg peut faire référence à plusieurs sièges de la ville de Philippsburg :
  : Siège de Philippsburg (1634) ou Prise de Philippsburg par les Suédois et les Français 
  : Siège de Philippsburg (1635) la ville est reprise aux Suédois et aux Français par les troupes impériales.
  : Siège de Philippsburg (1644) par Louis II de Bourbon-Condé pendant la guerre de Trente Ans
  : Bataille de Philippsburg (près de Karlsruhe). Les Impériaux de Léopold-Guillaume de Habsbourg l'emportent sur les Français de Turenne.
  : Alliance de l’archevêque et prince-électeur de Trèves Philipp Christoph von Sötern avec la France : la forteresse de Philippsburg est confiée aux Français pour qu’il y tiennent durablement garnison.
 3- : Siège de Philippsburg (1676) par les Autrichiens
  : Siège de Philippsburg (1688) pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
 12 juin- : Siège de Philippsburg (1734) pendant la guerre de Succession de Pologne, Les Français s'emparent de Philippsburg

Homonymie de sièges